Starter  – addetto che dà il segnale di partenza nelle gare sportive
Starter  – dispositivo necessario per innescare l'accensione delle lampade fluorescenti
Starter  – dispositivo di avviamento a freddo di automobili, moto e camion
Starter  – tipo di Pokémon
Starter  – dose di lievito necessaria per avviare la fermentazione